La Korvpalli Meistriliiga 2016-2017 è stata la 26ª edizione del massimo campionato estone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017